Abdoul Kaboré (1991), Ivoriaans voetballer
 Charles Kaboré (1988), Burkinees voetballer
 Gaston Kaboré (1951), Burkinees filmregisseur
 Mamadou Kaboré (1976), Burkinees tennisspeelster
 Mohamed Kaboré (1980), Burkinees voetballer
 Moussa Kaboré (1982), Burkinees voetballer
 Nayabtigungu Congo Kaboré (1948), Burkinees politicus
 Roch Marc Christian Kaboré (1957), Burkinees politicus